Sotokoi steht für:

 Sotokoi (Central River Region) eine Ortschaft in Gambia, in der Central River Region
 Sotokoi (West Coast Region) eine Ortschaft in Gambia, in der West Coast Region